Příjmení Michajlov () nosí více významných osobností:

 Alexandr Ivanovič Michajlov (1905–1988) – ruský informatik
 Anatolij Michajlov (* 1936) – bývalý sovětský atlet, překážkář
 Angelo Michajlov (1939–1998) – český hudebník a hudební skladatel bulharského původu
 Atanas Michajlov ( 1949–2006) – bulharský fotbalista
 Boris Michajlov (* 1944) – bývalý ruský hokejový útočník a trenér
 Boris Michajlov (fotograf) (* 1938) – ukrajinský fotograf
 Borislav Michajlov (* 1963) – bývalý bulharský fotbalový brankář
 Jurij Michajlov (1930–2008) – sovětský rychlobruslař
 Konstantin Ivanovič Michajlov (1838–1918) – ruský generál
 Martin Michajlov (* 1994) – český lední hokejista, brankář
 Michal Michajlov (* 1991) – český rapper ukrajinského původu
 Pavel Nikolajevič Michajlov (1786—1840) – ruský malíř
 Timofej Michajlov (1859–1881) – ruský revolucionář a účastník atentátu na Alexandra II.

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení
Bulharská příjmení